Sándor Pintér ist der Name folgender Personen:
* Sándor Pintér (Politiker) (* 1948), ungarischer Politiker
 Sándor Pintér (Fußballspieler) (* 1950), ungarischer Fußballspieler und -trainer